Pergamasus är ett släkte av spindeldjur. Pergamasus ingår i familjen Parasitidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Pergamasus